Сидиков — фамилия.

 Известные носители
 Сидиков, Джавохир Алишерович (род. 1996) — узбекский футболист.
 Сидиков, Мамадали (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.